O Swatch Women's Pro 2015 é um evento do ASP World Tour de 2015. Esse evento aconteceu no dia 9 a 20 de setembro em Trestles, Califórnia e foi disputada por 18 surfistas, sendo 1 brasileira. A campeã foi a Carissa Moore que derrotou a Bianca Buitendag na final.

Round 1

Round 2

Round 3

Round 4

Quartas-de-Finais

Semifinais

Final

Premiação

Ligações externas 
 Sítio oficial

Swatch Women's Pro
Liga Mundial de Surfe
Trestles Women's Pro
Swatch Women's Pro
Competições de surfe